Giedi Prime est une planète fictive de l’univers de Dune créé par Frank Herbert. Unique planète gravitant autour de l’étoile 36 Ophiuchi B, Giedi Prime est le monde d’origine de la sournoise Maison Harkonnen, ennemie jurée de la Maison Atréides à la suite d’une vendetta officielle ayant débuté lors de la bataille de Corrin.

Giedi Prime est une planète essentiellement aride, gravitant autour d’un soleil de faible intensité - à peu près un quart de la luminosité du Soleil. Le peu de végétation présente sur Giedi Prime se compose principalement de plantes rampantes à faible photosynthèse, telle la vinencre. Riche en ressources minérales, l’économie de Giedi Prime repose sur l’industrie minière, le raffinage et les industries de manufacture. L’intense pollution et la destruction environnementale qui en découle ont conduit les populations à se concentrer au sein d’arcologies massives, semblables à des ruches. La plus grande d’entre elles est tout simplement appelée Baronie et abrite le centre de la puissance Harkonnen. Les conditions de vie difficiles et la faible lumière naturelle de Giedi Prime donnent à ses habitants une apparence particulièrement livide et maladive.

En raison de son environnement ravagé, Giedi Prime doit importer la quasi-totalité de ses besoins en produits organiques. Les Harkonnens ont cherché à compenser cette dépendance par leur puissance et leurs conquêtes militaires. La société de Giedi Prime est ainsi martiale et darwiniste ; les jeux de gladiateurs constituent une part importante des activités ludiques, particulièrement au sein de la noblesse, et des vocations précoces pour l’entrainement au combat se développent couramment dans toutes les couches de la société. L’esclavage est légal et courant, et la législation pénale est généralement draconienne. De telles conditions constituent les bases d’un gigantesque complexe militaro-industriel et d’une armée conditionnée par la peur qui fait de la Maison Harkonnen la seule rivale de la Maison Atréides, et du trône, en termes de puissance militaire.

Giedi Prime n’a pas toujours été le paysage industriel dévasté décrit dans les romans et les films du Cycle de Dune. Avant le Jihad Butlérien, Giedi Prime disposait d’un climat et d’une apparence plus agréables. À la suite de la guerre et de la dictature Harkonnen en découlant, la planète s’est détériorée jusqu’à son état à l’époque de Paul Atréides.

À la suite du roman L'Empereur-Dieu de Dune, Giedi Prime prend le nom de Gammu et héberge une forteresse Bene Gesserit où le ghola de Duncan Idaho est formé par Miles Teg. À cette époque, Gammu a retrouvé quelque peu de sa superbe et un écosystème bien plus sain, même si des traces des Harkonnens demeurent tel le non-espace dans lequel trouvent refuge Miles Teg, Lucille et le jeune ghola de Duncan Idaho. La ville de Baronie s'appelle alors Ysaï.

Voir aussi 
 Prima Giedi, une étoile de la constellation du Capricorne

Planète de Dune